Arondismentul Metz-Campagne (în ) este un arondisment din departamentul Moselle, regiunea Lorena, Franța.

Subdiviziuni

Cantoane 
 Cantonul Ars-sur-Moselle
 Cantonul Maizières-lès-Metz
 Cantonul Marange-Silvange
 Cantonul Montigny-lès-Metz
 Cantonul Pange
 Cantonul Rombas
 Cantonul Verny
 Cantonul Vigy
 Cantonul Woippy

Comune 

Metz-Campagne